Влади́мир Миха́йлович Цыбулько́  (19 сентября 1924, Ровеньки — 14 апреля 1987, Москва) — советский государственный и партийный деятель. 1-й секретарь Киевского обкома КПУ. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1966 — апреле 1969 г. Член ЦК КПУ в апреле 1969—1986 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПУ в июле 1972 — феврале 1976 г. Депутат Верховного Совета УССР 7-го созыва. Депутат Верховного Совета СССР 8-11-го созыва. Член ЦК КПСС в 1971—1986 г.

Биография 
Родился в городе Ровеньки Ворошиловградской области в семье служащего.

Окончил школу-десятилетку. В 1950 году окончил Донецкий педагогический институт, в 1958 году — Высшую партийную школу, в 1965 году — Киевский институт народного хозяйства (КИНХ).

В 1941 был эвакуирован в Казахстан, работал в колхозе. С августа 1942 года в рядах Красной армии, окончил Тамбовское военное училище в Семипалатинске. С 1943 года воевал на Центральном и Белорусском фронтах, командир миномётного взвода, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши от немецко-фашистских оккупантов. Был тяжело ранен (сильно обгорел в танке). После демобилизации по ранению начал работать в отделе кадров райисполкома в Ровеньках.

Член КПСС с 1944 года. Девять лет (1947—1956) — на комсомольской работе: прошёл путь от секретаря райкома до первого секретаря Донецкого обкома ЛКСМУ. Позже на партработе: первый секретарь Калининского райкома КПУ Донецка (1958—1966), заведующий отделом Донецкого обкома КПУ.

С января 1966 года — первый секретарь Ждановского (Мариупольского) горкома КПУ. Вёл активную работу по благоустройству города.

С декабря 1968 года в ЦК КПУ. С 1970 года по 1985 год — первый секретарь Киевского обкома КПУ. С ноября 1985 года — персональный пенсионер союзного значения, Москва.

Член ЦК КПСС (1971—1986). Депутат Верховного Совета СССР четырёх созывов с 1970 года.

Скончался 14 апреля 1987 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Интересные факты 
Являлся прототипом персонажа романа В. Ф. Попова «И это называется будни» — Марлена Ипполитовича Додоки.

Награды 
Был награждён 13 орденами, в том числе 3 ордена Ленина.

Память 
Его именем названа улица в микрорайоне Черёмушки города Мариуполя.

Примечания

Литература 
 Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — : Советская энциклопедия, 1991.

Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Члены ЦК КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Первые секретари Ждановского горкома КП Украины
Первые секретари Киевского обкома КП Украины
Похороненные на Кунцевском кладбище
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Члены ЦК КП Украины
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Танкисты Великой Отечественной войны